De Grand Prix-wegrace van Aragón 2014 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 28 september 2014 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Aragón